Кама — железнодорожная станция в Камбарском районе Удмуртской республики, расположенная на юго-восточной окраине одноимённого села.
От станции отходят ответвления к Камбарской нефтебазе «Лукойл-Транс» в чётном направлении, и в порт Камбарка в нечётном направлении.

Пассажирское следование по станции 
Через станцию Кама проходят три пары пригородных электропоездов.

Галерея

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Удмуртии
Станции Ижевского региона Горьковской железной дороги